La Coppa del Mondo di pallavolo femminile 2019 si è svolta dal 14 al 29 settembre 2019 a Hamamatsu, Osaka, Sapporo, Toyama e Yokohama, in Giappone: al torneo hanno partecipato dodici squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la seconda consecutiva, alla Cina.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
 Numero di partite vinte;
 Punti;
 Ratio dei set vinti/persi;
 Ratio dei punti realizzati/subiti;
 Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Cina(Quinto titolo)

Secondo posto
Stati Uniti

Terzo posto
Russia

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni
Sito ufficiale FIVB
Sito della competizione